Giorgio Vignando (1947-2017) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Luigi Vignando (n. 1957) – telecronista sportivo italiano